Темново — название населённых пунктов:

Россия 
 Темново — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Темново — деревня в Клинском районе Московской области.
 Темново — посёлок в Камышловском городском округе Свердловской области.